Воздушная цель — военный термин, обозначающий любой объект, находящийся в воздухе, и способный стать целью для поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО). 

Под объектом понимается любое тело, находящееся в воздухе. Это может быть летательный аппарат, воздушное судно, космический летательный аппарат (на взлёте, при посадке или падении), ракета, птица.

История 
В 10-х годах XX столетия, в военном деле России, особенный интерес получили воздушные цели, применявшиеся давно. Наибольшим распространением пользовались воздушные шары и змеи.

Классификация 
По высоте полёта:
 Предельно маловысотные цели — объекты, находящиеся на высоте до 200 метров включительно.
 Маловысотные цели — объекты, находящиеся на высоте от 200 до 1000 метров включительно.
 Цели на средней высоте — объекты, находящиеся на высоте свыше 1000 метров до 4000 метров включительно.
 Высотные цели — объекты, находящиеся на высоте свыше 4000 метров до 12000 метров включительно.
 Стратосферные цели — объекты, находящиеся на высоте свыше 12000 метров до 30000 метров.

По способу полёта:
 Аэростатические
 Аэродинамические
 Баллистические
 Космические
 Смешанные

По способу пилотирования:
 Пилотируемые
 Дистанционно-пилотируемые
 Беспилотные
 Смешанные

См. также 
 Военная авиация
 Воздушный бой

Примечания

Ссылки 

Авиационные термины
ПВО